Berteflede (após 561 - após 589), foi a única filha de Cariberto I de seu segundo casamento com Merofleda.

De acordo com Gregório de Tours, Berteflede foi uma religiosa que vivia em um convento em St Martin em Tours, num primeiro momento, e depois passou a viver em Le Mans. Ele também diz que ela era uma mulher que costumava dormir e comer muito, sem nenhum interesse pelos trabalhos religiosos.

Ligações externas 
 Medieval Lands - Terras Medievais (Merovíngios)

Nascidos no século VI
Mortos no século VI
Mulheres do século VI
Merovíngios
Príncipes católicos romanos
Princesas da Frância